Sturmflut steht für:
 Sturmflut, Wetterereignis

in Film und Fernsehen:
 Sturmflut (1927), deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1927
 Sturmflut (1987), deutscher TV-Film über die Hamburger Sturmflut 1962
 Sturmflut (1993), deutscher Kinofilm aus dem Jahr 1993
 Sturmflut II, deutscher Kinofilm aus dem Jahr 2008
 Die Sturmflut, zweiteiliger deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2006

Siehe auch: